Trnávka può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Trnávka, comune del distretto di Nový Jičín (Moravia-Slesia)
Trnávka, comune del distretto di Pardubice (Pardubice)
Městečko Trnávka, comune del distretto di Svitavy (Pardubice)

Slovacchia
Trnávka, comune del distretto di Trebišov (Košice)
Trnávka, comune del distretto di Dunajská Streda (Trnava)